Седма сезона Светског купа у алпском скијању је почела 7. децембра 1972. у Вал д'Изеру у Француској а завршена је 24. марта 1973. у Хевенли Велију у САД. Укупни победници су били Густав Тени из Италије и Анемари Мозер-Прел из Аустрије.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 24 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 24 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1972.
Алпско скијање у 1973.